

Presentación previa 
El ruso Yevgueni Donskoi es el campeón defensor pero no pudo defender su título, ya que decidió no participar en esta edición.

El alemán Cedrik-Marcel Stebe es el nuevo campeón del torneo tras derrotar en la final al belga Yannik Reuter.

Cabezas de serie 

 David Guez (Segunda ronda)
 Thomas Fabbiano (Segunda ronda)
 'Cedrik-Marcel Stebe (Campeón)
 Florent Serra (Primera ronda)

<ol start="5">
  Lucas Pouille ''(Primera ronda)
  Dominic Thiem ''(Primera ronda)
  Jordi Samper ''(Cuartos de final)
  Steven Diez (Cuartos de final)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Meknes 2013